Antonci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 111 stanovnika te 37 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 164 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji